George Bernard Shaw
 Zespół Guillaina-Barrégo
 Paciorkowce grupy B